Та́мбре () — река в испанском регионе Галисия. Берёт начало в муниципалитете Собрадо. Течёт по территории провинции Ла-Корунья. Принимает правые притоки  и , впадает в бухту  Атлантического океана, у города Ноя.

Помпоний Мела называет реку Тамарис (), Птолемей — Тамара (). От  — «за Тамарис» произошло имя Трастамара.

ГЭС Тамбре I и ГЭС Тамбре II 

Три первых агрегата ГЭС Тамбре I введены в эксплуатацию 19 декабря 1947 года, 31 августа 1948 года введён в эксплуатацию 4-й агрегат. Плотина — гравитационная. Длина плотины  — 160 м, высота — 44,5 м. Объём плотины  м³. Нормальный подпорный уровень (НПУ) — 149,67 м. Площадь бассейна 1364 км². Надземное здание ГЭС расположено в 7 км ниже по течению плотины. В здании первоначально установили три горизонтальные турбины Френсиса единичной мощностью 4400 кВт и три генератора единичной мощностью 4000 кВ·А. Четвёртый агрегат — вертикальная турбина Френсиса единичной мощностью  кВт компании  и генератор единичной мощностью  кВ·А. В 2004 году горизонтальные турбины Френсиса заменены на аналогичные единичной мощностью 4400 кВт. Также заменены их генераторы на генераторы компании Indar (Ingeteam) единичной мощностью 4600 кВ·А. В 2009 году произведено техническое перевооружение 4-го агрегата. Установленная мощность 23,57 МВт. Ежегодная генерация электроэнергии составляет 89 ГВт⋅ч. Общий объём водохранилища 30,2 млн м³, полезный — 26,80 млн м³. Гидроэлектростанция принадлежит компании Naturgy Generación.

11 августа 1975 года введёна в эксплуатацию ГЭС Тамбре II. Надземное здание ГЭС расположено рядом со зданием ГЭС Тамбре I. Установлен один агрегат — вертикальная турбина Френсиса компании Neyrpic Española мощностью  кВт и гидрогенератор General Eléctrica Española мощностью  кВ·А. В 2009 году произведено техническое перевооружение. Установленная мощность 63,20 МВт. Ежегодная генерация электроэнергии составляет 256 ГВт⋅ч. Гидроэлектростанция принадлежит компании Naturgy Generación.

Примечания 

Реки Галисии
Реки, впадающие в Атлантический океан (Евразия)